|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Eastbourne (officieel Nature Valley International) van 2018 vond plaats van zondag 24 tot en met zaterdag 30 juni 2018 in de Engelse kustplaats Eastbourne. Het was de 44e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Eastbourne 2018. Er werd gespeeld op gras­banen.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2018 trok 51.641 toeschouwers.

Enkelspel 
Titelverdedigster Karolína Plíšková was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Aryna Sabalenka.

Het eerste reekshoofd, Caroline Wozniacki uit Denemarken, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Wit-Russin Aryna Sabalenka in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Wozniacki wist voor de tweede keer het toernooi van Eastbourne op haar naam te schrijven. Het was haar 29e WTA-titel, de tweede van 2018.

De Belgische Elise Mertens was het negende reekshoofd – zij bereikte de derde ronde, waarin zij werd verslagen door Aryna Sabalenka. Haar landgenote Alison Van Uytvanck kwam niet voorbij de tweede ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens, als twaalfde geplaatst, kreeg een bye voor de eerste ronde, maar verloor haar openingspartij in de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Chan Yung-jan en Martina Hingis had de laatste haar racket aan de wilgen gehangen. Chan speelde, nu onder de naam Latisha Chan, samen met Peng Shuai – zij waren als derde geplaatst, maar strandden al in de eerste ronde.

Ook het eerste reekshoofd, Andrea Sestini-Hlaváčková en Barbora Strýcová, verloor de openings­partij.

Het als vierde geplaatste duo Gabriela Dabrowski en Xu Yifan won het toernooi. In de finale versloe­gen zij het ongeplaatste Roemeense koppel Irina-Camelia Begu en Mihaela Buzărnescu in twee sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. De Canadese Dabrowski had daarnaast vier eerdere titels met andere partners, de Chinese Xu Yifan vijf.

Het Belgisch/Nederlands koppel Elise Mertens en Demi Schuurs rekende af met het eerste reeks­hoofd, maar kwam niet voorbij de tweede ronde, doordat zij de strijd moesten opgeven wegens een schouderblessure van Mertens.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Eastbourne 2018
Eastbourne